Тарабукин — фамилия. Известные носители:

 
 
 Тарабукин, Степан Кузьмич (1878—1936) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.